Памятник детям войны (дети войны):

 Памятник детям войны — в Валуйках.
 Памятник детям войны — в Витебске.
 Памятник детям войны — в Глухове.
 Памятник детям войны — в Красноярске.
 Памятник детям войны — в Можге.
 Памятник детям войны — в Оренбурге.
 Памятник детям войны — в Ростове-на-Дону.
 Памятник детям войны — в Ртищево.
 Памятник детям войны — в Ульяновске.
 Памятник детям войны — в Чухломе.

 Памятник детям-жертвам Великой Отечественной войны — в деревне Красный Берег.
 Памятник «Дети войны» — в Санкт-Петербурге.
 Памятник «Детям войны, погибшим в 1941—1945 г.г.» — в Симферополе.
 Дети мира — детям войны — в Могилёве.
 Памятник детям войны «Качели» — в Старом Осколе.
 Памятник детям — подневольным донорам — в Макеевке.

См. также 
 Памятник труженикам тыла и детям войны